Hammel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barry Hammel
 Barry Edward Hammel